Santo Dias - operário e sindicalista brasileiro
Ou ainda:
Parque Santo Dias - parque municipal localizado no Distrito do Capão Redondo, zona sul do São Paulo
Prêmio Santo Dias de Direitos Humanos

Veja também
Sandro Dias

Desambiguações de antropônimos